Büffel steht für:
 mehrere Arten von afrikanischen und asiatischen Rindern, siehe Büffel, außerdem Bisons (Indianerbüffel) sowie Wisent (Europäischer Bison)
 ein Hebewerkzeug, siehe Hydraulikheber
 ein deutsch-niederländisches militärisches Kettenfahrzeug, siehe Bergepanzer Büffel
 ein Tierzeichen/Erdzweig der chinesischen Astrologie
 Jenbacher Büffel, dieselgetriebener Karren der Jenbacher Werke für Post- und Gepäckstransport auf Österreichs Bahnhofs-Bahnsteigen
 ein Stürmer-Trio beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt in der Saison 2018/19, siehe Büffelherde

Büffel ist der Familienname folgender Personen:
 Lorenz Büffel (* 1979), österreichischer Entertainer und Stimmungssänger